Oʻzbekiston PFL (1997) – 6. edycja najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Uzbekistanie. W rozgrywkach wzięło udział 18 drużyn, grając systemem kołowym w 2 rundach. Tytułu nie obroniła drużyna Navbahor Namangan. Nowym mistrzem Uzbekistanu został zespół MHSK Toshkent. Tytuł króla strzelców zdobył Jafar Irismetov, który w barwach klubu Dustlik Jangibazar strzelił 34 gole.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Oʻzbekiston PFL

Przypisy

Bibliografia 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Uzbekistanie
1997 w piłce nożnej